Ма́рьевка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Марьевка (позже Кировка) — прежнее название села Нагарахана в Шемахинском районе.

Россия 
Башкортостан
 Марьевка — посёлок в Куюргазинском районе.
 Марьевка — деревня в Стерлитамакском районе.

Белгородская область
 Марьевка — село в Красногвардейском районе.

Владимирская область
 Марьевка — деревня в Селивановском районе.

Воронежская область
 Марьевка — хутор в Богучарском районе.
 Марьевка — село в Бутурлиновском районе.
 Марьевка — посёлок в Верхнехавском районе.
 Марьевка — село в Верхнехавском районе.
 Марьевка — слобода в Ольховатском районе.
 Марьевка — село в Панинском районе.
 Марьевка — посёлок в Эртильском районе.

Кемеровская область
 Марьевка — деревня в Яйском районе.

Красноярский край
 Марьевка — деревня в Уярском районе.

Крым
 Марьевка — село в Ленинском районе.
 Марьевка — село, включённое в состав Новоандреевки Симферопольского района.
 Марьевка — исчезнувшее село в Советском районе.
Курская область
 Марьевка — деревня в Советском районе.
 Марьевка — хутор в Суджанском районе.

Нижегородская область
 Марьевка — деревня в Арзамасском районе.
 Марьевка — деревня в Краснооктябрьском районе.

Оренбургская область
 Марьевка — село в Октябрьском районе.
 Марьевка — село в Сакмарском районе, Марьевский сельсовет.
 Марьевка — село в Сакмарском районе, Каменский сельсовет.

Орловская область
 Марьевка — деревня в Свердловском районе.

Пензенская область
 Марьевка — село в Белинском районе.
 Марьевка — деревня в Городищенском районе.
 Марьевка — село в Кузнецком районе.
 Марьевка — деревня в Лунинском районе.
 Марьевка — село в Малосердобинском районе.
 Марьевка — село в Пензенском районе.

Ростовская область
 Марьевка — хутор в Белокалитвинском районе
 Марьевка — село в Матвеево-Курганском районе.
 Марьевка — село в Неклиновском районе.
 Марьевка — хутор в Октябрьском районе.

Рязанская область
 Марьевка — деревня в Кадомском районе.
 Марьевка — деревня в Пителинском районе.
 Марьевка — деревня в Чучковском районе.

Самарская область
 Марьевка — посёлок в Борском районе.
 Марьевка — село в Пестравском районе.

Саратовская область
 Марьевка — деревня в Вольском районе.
 Марьевка — село в Ершовском районе.
 Марьевка — село в Перелюбском районе.

Смоленская область
 Марьевка — деревня в Рославльском районе.

Тамбовская область
 Марьевка — село в Инжавинском районе.
 Марьевка — деревня в Никифоровском районе.
 Марьевка — деревня в Ржаксинском районе, Богдановский сельсовет.
 Марьевка — деревня в Ржаксинском районе, Пустоваловский сельсовет.
 Марьевка — деревня в Тамбовском районе, Красносвободненский сельсовет.
 Марьевка — деревня в Тамбовском районе, Столовский сельсовет.
Ульяновская область
 Марьевка — село в Новоспасском районе.
 Марьевка — деревня в Цильнинском районе.

Украина 
Днепропетровская область
 Марьевка — посёлок в Марганецком городском совете.
 Марьевка — село в Магдалиновском районе.
 Марьевка — село в Межевском районе.
 Марьевка — село в Никопольском районе.
 Марьевка — село в Павлоградском районе.
 Марьевка — село в Синельниковском районе, Василевский сельский совет.
 Марьевка — село в Синельниковском районе, Марьевский сельский совет.
 Марьевка — село в Синельниковском районе, Писаревский сельский совет.
 Марьевка — село в Софиевском районе, Жовтневый сельский совет.
 Марьевка — село в Софиевском районе, Ордо-Василевский сельский совет.

Донецкая область
 Марьевка — село в Александровском районе.
 Марьевка — село в Добропольском районе.

Запорожская область
 Марьевка — село в Запорожском районе.
 Марьевка — село в Мелитопольском районе.

Кировоградская область
 Марьевка — село в Александрийском районе.
 Марьевка — село в Добровеличковском районе.
 Марьевка — село в Компанеевском районе.
 Марьевка — село в Новомиргородском районе.
 Марьевка — село в Онуфриевском районе.

Луганская область
 Марьевка — село в Свердловском районе.

Николаевская область
 Марьевка — село в Баштанском районе.
 Марьевка — село в Доманевском районе.

Одесская область
 Марьевка — село в Ширяевском районе.

Полтавская область
 Марьевка — село в Полтавском районе.

Сумская область
 Марьевка — село в Сумском районе.

Харьковская область
 Марьевка — село в Барвенковском районе.
 Марьевка — село в Близнюковском районе.
 Марьевка — село в Лозовском районе.
 Марьевка — село в Первомайском районе.
 Марьевка — село в Сахновщинском районе.

См. также 
 Новомарьевка